Independence () — четвёртый студийный альбом британской группы Kosheen, вышедший 1 октября 2012 года. Диск вошёл в хит-парады Австрии и Швейцарии, заняв соответственно 37-е и 41-е места.

Список композиций 
Количество (от 14 до 17), хронометраж и порядок композиций различаются в зависимости от издания. Здесь приведён 17-трековый список с App Store.

Примечания

Ссылки 
 Страница альбома на официальном сайте
 
 Альбом «Independence» исполнителя Kosheen на Яндекс. Музыке

Альбомы Kosheen